Пригожее () — село,
Гавриловский сельский совет,
Барвенковский район,
Харьковская область, Украина.

Код КОАТУУ — 6320481509. Население по переписи 2001 г. составляет 524 (239/285 м/ж) человека.

Географическое положение 
Село Пригожее находится на железнодорожной линии Близнюки-Барвенково, 966 километр, железнодорожная станция Пригожее. По селу протекает пересыхающий ручей, на котором создано несколько запруд (~9 га).

Экономика 
 В селе есть молокоприемный пункт, завод по производству масла для краски, магазин с советским названием "Промтовары", Харьковский филиал ДП "Центр сертификации и экспертизы семян и посадочного материала".

Культура 
 Школа
 Дом культуры

Достопримечательности 
 Братская могила советских воинов, среди которых похоронен Есауленко В. В., Герой Советского Союза и памятный знак воинам-землякам. Похоронено 105 воинов.

Известные люди 
 Есауленко Владимир Венедиктович, (1912—1942) — Герой Советского Союза.

Ссылки 
 Сайт Верховной рады Украины

Примечания 

Населённые пункты Барвенковского района